Schackeln ist der deutsche Name von Orten in der russischen Oblast Kaliningrad:
 Mitschurinskoje (Kaliningrad, Nesterow) (Schackeln, Kreis Goldap/Ostpreußen)
 Schanino (Schackeln, Kreis Pillkallen/Ostpreußen, 1938–1946 Mittenbach, Kreis Schloßberg/Ostpreußen, heute nicht mehr existent)